Fischauge bezeichnet:
 das Auge eines Fisches, siehe Knochenfische #Auge
 ein Fischaugenobjektiv
 ein Symbol bestehend aus einem eingekreisten fetten Punkt, siehe Eingekreister Punkt
 die blaue Färbung eines Pferdeauges, siehe Cream-Gen des Pferdes #American Creme Horse